

Geografia

Austria 
 Steinhof – frazione di Hernstein, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Steinhof – quartiere nel distretto di Penzing (Vienna)

Germania 
 Steinhof – frazione di Neuendettelsau, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinhof – frazione di Sachsen bei Ansbach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Steinhof bei Angerburg – antico nome tedesco di Matyski, frazione del comune di Węgorzewo nel distretto di Węgorzewo (Varmia-Masuria)
 Steinhof bei Rosengarten – antico nome tedesco di Skrzypy, frazione del comune di Węgorzewo nel distretto di Węgorzewo (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Steinhof – antico nome tedesco di Kamenné Zboží, comune nel distretto di Nymburk (Boemia Centrale)

Svizzera 
 Steinhof – ex comune ora frazione di Aeschi, comune nel distretto di Wasseramt (Canton Soletta)

Pagine correlate 
 Steinhoff – pagina di disambiguazione